Sezon SM-liiga rozegrany na przełomie 2009 i 2010 jako 35. sezon rozgrywek o mistrzostwo Finlandii w hokeju na lodzie.

Obrońcą tytułu była drużyna JYP, która w finale poprzedniej edycji pokonała Kärpät 4:0.

Sezon zasadniczy 
 Tabela

Legenda:
 L = lokata, M = liczba rozegranych spotkań, Pkt = Liczba zdobytych punktów, W = Zwycięstwa, WDK = Zwycięstwa  po dogrywce lub po karnych, PDK = Porażki po dogrywce lub po karnych, P = Porażki, G+ = Gole strzelone, G- = Gole stracone, +/- Różnica w golach 
       = Awans bezpośredni do fazy play-off,       = Awans do kwalifikacji przed fazą play-off,       = Kwalifikacja do rywalizacji play-out (o utrzymanie)

W sezonie zasadniczym uczestniczyło 14 drużyn, które rozegrały po 58 spotkań. W lutym 2010 zarządzono przerwę, z uwagi na trwający turniej hokejowy na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2010.

Osiem pierwszych zakwalifikowało się do fazy play-off, w której walczyły o mistrzostwo Finlandii. Ostatni zespół rywalizował o miejsce w kolejnym sezonie.

Faza play-off 
 Runda kwalifikacyjna
 Tappara (7) - Jokerit (10) 2:1 (5:3, 4:5, 4:2)
 Blues (8) - Kärpät (9) 1:2 (2:3, 3:2 d., 1:2)

Faza play-out 
Po raz pierwszy od sezonu 1999/2000 wznowiono rozgrywkę o miejsce w najwyższej klasie rozgrywkowej pomiędzy przedstawicielami Sm-liiga i Mestis tj. drugiej klasy rozgrywkowej w Finlandii. Tym samym ostatnia drużyna sezonu (14. lokata w SM-liiga) rywalizowała z aktualnym mistrzem Mestis. W meczach do czterech zwycięstw Ilves pokonał Jokipojat 4:1 i zachował miejsce w SM-liiga.

Nagrody 
Klubowe
 Trofeum pamiątkowe Harry’ego Lindbladina – pierwsze miejsce w sezonie zasadniczym: JYP
 Kanada-malja – mistrzostwo w fazie play-off: HPK
 Hopealuistin – najlepszy bilans goli w sytuacjach specjalnych: HIFK
 Trofeum pamiątkowe Aaro Kivilinny – najlepszy klub w Finlandii ogółem: HIFK

Indywidualne
 Trofeum Aarnego Honkavaary – najwięcej goli w sezonie zasadniczym: Jukka Hentunen (Jokerit) - 28 goli
 Trofeum Juhy Rantasili – najwięcej goli wśród obrońców w sezonie zasadniczym: Markus Seikola (Ilves) - 17 goli
 Trofeum Veliego-Pekki Ketoli – najwięcej punktów w sezonie zasadniczym: Jori Lehterä (Tappara) - 69 pkt.
 Trofeum Mattiego Keinonena – najbardziej efektywny zawodnik w klasyfikacji +/- w sezonie zasadniczym: Harri Tikkanen (Lukko) +26
 Trofeum Lassego Oksanena – najlepszy zawodnik w sezonie zasadniczym: Jori Lehterä (Tappara)
 Trofeum Jariego Kurri – najlepszy zawodnik w fazie play-off: Ilari Filppula (TPS)
 Kultainen kypärä – najlepszy zawodnik sezonu: Jori Lehterä (Tappara)
 Trofeum Urpo Ylönena – najlepszy bramkarz sezonu: Atte Engren (TPS)
 Trofeum Pekki Rautakallio – najlepszy obrońca sezonu: Lee Sweatt (TPS)
 Trofeum Raimo Kilpiö – najuczciwszy zawodnik sezonu: Mikael Granlund (HIFK)
 Trofeum Jarmo Wasamy – najlepszy debiutant sezonu: Mikael Granlund (HIFK)
 Skład gwiazd sezonu:
 Bramkarz: Atte Engren (TPS)
 Obrońcy: Mikko Mäenpää (HPK), Lee Sweatt (TPS)
 Napastnicy: Sami Kapanen (KalPa), Jori Lehterä (Tappara), Pavel Rosa (Kärpät) 
 Trofeum Kaleviego Numminena – najlepszy trener sezonu: Kai Suikkanen (TPS)

Przypisy 

2009 w hokeju na lodzie
2010 w hokeju na lodzie
2009 w Finlandii
2010 w Finlandii
Hokej na lodzie w Finlandii